Saleman ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Saleman (1850–1919), russischer Iranist und Hochschullehrer, siehe Carl Salemann
 Georg Saleman (Georg Salemann; um 1670–1729), deutsch-baltischer Miniaturmaler

Siehe auch:
 Salemann